

Sigle 
Simultaneus Single System  – una delle interpretazioni alternative della teoria marxiana del valore
Smart Specialization Strategy  – Strategia di allocazione dei fondi europei 2014-2020
Società Svizzera di salvataggio
State Security Service  – servizi segreti nigeriani
Stazione sperimentale per la seta
Sub Surface Scattering  – shader che permette di simulare i materiali traslucidi in Vray
 Side Scan Sonar  – Sonar a scansione laterale
Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile

Codici 
SSS  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siassi (Papua Nuova Guinea)
sss  – codice ISO 639-3 della lingua sô

Informatica 
Cray-3/SSS  – progetto di supercomputer a parallelismo massivo

Musica 
Sud Sound System  – gruppo musicale reggae italiano
SSS (diminutivo di Short Sharp Shock) – gruppo musicale Thrashcore britannico
SSS Records  – etichetta discografica

Religione 
S.S.S.  – Ancelle del Santissimo Sacramento
S.S.S.  – Congregazione del Santissimo Sacramento
S.S.S.  – Suore del servizio sociale
S.S.S.  – Suore dello Spirito Santo

Sociologia 
 SSS – Status Sociale Soggettivo